Cumnoria prestwichii ("del poblado de Cumnor Hurst de Joseph Prestwich") es la única especie conocida del género extinto Cumnoria de dinosaurio ornitópodo iguanodontiano basal que vivió a finales del período Jurásico durante el  Kimmeridgiense, hace aproximadamente 150 millones de años en lo que ahora es Europa. El holotipo de Cumnoria es de un animal bípedo más bien pequeño, de cueropo grácil de cerca de 3.5 metros de longitud. Se piensa que el ejemplar es probablemente de un individuo juvenil. 

Cumnoria es conocido a partir del holotipo OXFUM J.3303, un cráneo parcial y restos postcraneales, recuperados de la zona inferior de la formación Arcilla de Kimmeridge, en los pozos de ladrillo Chawley, Cumnor Hurst, Oxfordshire, en el Reino Unido. Algunos trabajadores al principio descartaron los restos en una pila de descarga, pero uno de ellos más tarde los recogió en un saco y los enseñó al profesor George Rolleston, un anatomista de la cercana Universidad de Oxford. Rolleston a su vez llevó los restos al paleontólogo Joseph Prestwich quien en 1879 los reportó como una nueva especie de Iguanodon, aunque sin realmente acuñar un nombre científico. En 1880 Prestwich publicó un artículo sobre la estratigrafía geológica del hallazgo. En el mismo año John Whitaker Hulke nombró a la especie Iguanodon prestwichii, con su nombre de especie en homenaje a Prestwich.

En 1888, Harry Govier Seeley decidió que el taxón representaba un nuevo género que el denominó Cumnoria en referencia al sitio de Cumnor Hurst. Su especie tipo Iguanodon prestwichii fue entonces recombinada como Cumnoria prestwichii, aunque Seeley escribió el epíteto de especie como prestwichi. Sin embargo, el género fue rápidamente abandonado: por el año 1889 Richard Lydekker asignó la especie a Camptosaurus, siendo entonces Camptosaurus prestwichii. Esta opinión fue generalmente aceptada por cerca de un siglo. En 1980 Peter Galton publicó la primera descripción moderna de la especie. 

En 1998 David Norman concluyó que la distinción  genérica de Seeley era válida. En 2008 esta idea fue apoyada por Darren Naish y David Martill. En 2010 y 2011 análisis cladísticos realizados por Andrew T. McDonald confirmaron esto mostrando que Cumnoria tenía una posición filogenética separada de Camptosaurus dispar.

Camptosaurus prestwichii fue tradicionalmente asignado a la familia Camptosauridae. En los nuevos análisis de McDonald Cumnoria ha resultado en cambio como un miembro basal del clado Styracosterna, más cercanamente relacionado con los más derivados, es decir "avanzados", iguanodontianos que a Camptosaurus dispar. Cumnoria podría ser el más antiguo estiracosterno conocido.

Referencias 

Iguanodontia
Dinosaurios del Jurásico
Dinosaurios de Europa
Fósiles del Jurásico